I369  ou I-369 peut faire référence à :
 I-369, sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 369 (I-369), autoroute américaine à Texarkana au Texas.